Deuteros: The Next Millennium, un jeu vidéo,
 Deutéros, un personnage de Saint Seiya.